Il doppio del torneo di tennis Prague Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Kučera e Cyril Suk che hanno battuto in finale Martin Damm e Dusan Karol 6-3, 65-7, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Karol Kučera /  Cyril Suk (Campioni)

 Emilio Benfele Álvarez /  Jun Kato (primo turno)
 Petr Luxa /  David Prinosil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2004